Eichmarke ist
 eine Kennzeichnung an Gefäßen der Gastronomie, auch Füllstrich genannt
 eine Kennzeichnung an geeichten Messgeräten (Hauptstempel)
 eine Kennzeichnung an Wasserbauwerken
 ein Signal zur Prüfung eines Funkempfängers, das von einem Eichmarkengeber erzeugt wird